Premier League Snooker 2010 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 2 września – 28 listopada 2010. 

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Shauna Murphy'ego 7:1.

Nagrody pieniężne 
 Zwycięzca: 30,000£
 Finalista: 15,000£
 Półfinalista: 5,000£
 Wygrany frame: 1,000£
 Brejk stupunktowy: 1,000£ (tylko w fazie grupowej)
 Brejk maksymalny: 25,000£
 Łączna pula nagród: 200,000£

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (2 września)
 Shaun Murphy 5 : 1 Ding Junhui
 Ronnie O’Sullivan 3 : 3 Marco Fu

2. Kolejka (16 września)
 Mark Selby 2 : 4 Mark Williams
 Ronnie O’Sullivan 3 : 3 Ding Junhui

3. Kolejka (30 września)
 Marco Fu 4 : 2 Shaun Murphy
 Ding Junhui 3 : 3 Mark Williams
 Neil Robertson 2 : 4 Mark Selby

4. Kolejka (7 października)
 Mark Selby 2 : 4 Ding Junhui
 Ronnie O’Sullivan 3 : 3 Shaun Murphy

5. Kolejka (14 października)
 Mark Selby 5 : 1 Marco Fu
 Neil Robertson 3 : 3 Mark Williams

6. Kolejka (21 października)
 Neil Robertson 6 : 0 Ding Junhui
 Marco Fu 3 : 3 Mark Williams

7. Kolejka (28 października)
 Marco Fu 5 : 1 Ding Junhui
 Ronnie O’Sullivan 4 : 2 Mark Williams

8. Kolejka (4 listopada)
 Marco Fu 4 : 2 Neil Robertson
 Shaun Murphy 3 : 3 Mark Selby

9. Kolejka (11 listopada)
 Shaun Murphy 4 : 2 Mark Williams
 Ronnie O’Sullivan 5 : 1 Neil Robertson

10. Kolejka (18 listopada)
 Ronnie O’Sullivan 5 : 1 Mark Selby
 Shaun Murphy 2 : 4 Neil Robertson

Wyniki fazy pucharowej

Breaki stupunktowe turnieju

Kwalifikacje 
Kwalifikacje do Premier League Snooker 2010 zostały rozegrane w dniach 4 stycznia – 25 marca 2010 w ramach turnieju Championship League.

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2010/2011

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Premier League Snooker
2010 w sporcie